Наннини — фамилия. Известные носители:
 Наннини, Алессандро (род. 1959) — итальянский автогонщик
 Наннини, Джанна (род. 1954) — итальянская певица и композитор
 Наннини, Ремиджио (1521—1581) — итальянский духовный писатель и поэт, переводчик, богослов

См. также 
 Нанни